Five (з ) — п'ятий студійний альбом американського реп-рок гурту «Hollywood Undead», представлений 27 жовтня 2017 року.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 «Five»  на Discogs

Альбоми Hollywood Undead
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2017
Жовтень 2017
Альбоми американських виконавців